Pharus (plantengeslacht), een geslacht uit de grassenfamilie
 Pharus (dierengeslacht), een geslacht van tweekleppigen
 Een voormalige Griekse kolonie op het eiland Hvar (eiland)

Zie ook

 Pharos (doorverwijspagina)